Jméno Jan Grmela nese více lidí:

 Jan Grmela (politik) (1861–1932) – obecní tajemník Mariánských Hor
 Jan Grmela (spisovatel) (1895–1957) – spisovatel a překladatel, ředitel Městské knihovny v Praze